Michałów – część wsi Mazanów w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie opolskim, w gminie Józefów nad Wisłą.

Przypisy 

Józefów nad Wisłą (gmina)
Wsie szlacheckie  I Rzeczypospolitej (województwo lubelskie)